Rudolf Eberle ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Eberle (Politiker, 1925) (1925–1978), deutscher Politiker (SPD)
 Rudolf Eberle (Politiker, 1926) (1926–1984), deutscher Volkswirt und Politiker (CDU)